U.Scholz kan som auktorsförkortning betyda:

 Ursula Scholz
 U. Scholz

Robotskapade auktorsförkortningar